Верх-Озёрнинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Быстроистокском районе Алтайского края России. Административный центр — село Верх-Озёрное.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 500 человек, в том числе 249 мужчин и 251 женщина.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Верх-Озёрное.

Примечания 

Муниципальные образования Быстроистокского района
Сельские поселения Алтайского края